Leopold Godowsky (1870–1938) lengyel-amerikai zeneszerző, zongoraművész és zenepedagógus 
 Leopold Godowsky (1900–1983) az előbbi fia, kémikus, a színes fényképezés úttörője és hegedűművész